Miejscowości w Polsce
 Sadykierz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Sadykierz – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców
 Sadykierz – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca 
 Sadykierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Młynarze 
 Sadykierz – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Obryte
 Sadykierz – część miasta Stąporków

 Zniesiona miejscowość
 Sadykierz – zniesiona kolonia w województwie mazowieckim, w powiecie żuromińskim, w gminie Kuczbork-Osada